Toponímia: 
 La Ginebrosa: municipi del Mataranya.
 La Ginebrosa: indret del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Ginebrosa: indret del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Ginebrosa: masia del municipi de Camprodon (Ripollès)
 La Ginebrosa: masia del municipi de Lladurs (Solsonès)
 La Ginebrosa: masia del municipi de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)